Бадра:

 Бадра — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Бадра — небольшой город на востоке Ирака, расположенный на территории мухафазы Васит.
 Бадра, Халед (род. 1973) — тунисский футболист.